Die Communauté de communes Vexin Centre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France. Sie wurde am 26. Dezember 2012 gegründet und umfasst 34 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Vigny.

Mitgliedsgemeinden

Änderungen im Gemeindebestand 
Am 1. Januar 2018 wurde die Gemeinde Gadancourt nach Avernes eingemeindet.

Quellen 

Vexin Centre
Gegründet 2012